Un oiseau de proie peut désigner :
 communément, un rapace
 un vaisseau spatial dans la série Star Trek
 un vaisseau spatial dans l'univers Star Wars.

Voir aussi